Varto est un patronyme finnois et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1949), philosophe finlandais
 (1872-1959), homme politique finlandais

Toponyme

Varto, ville de la province de Muş

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois